Esistono più comuni francesi con questo nome

 Champignolles – Côte-d'Or
 Champignolles – Eure